Vrela je lahko:
 BiH
 Vrela, Tešanj
 Vrela, Visoko
 Vrela, Zvornik

 Črna gora
 Vrela, Cetinje
 Vrela, Žabljak